Алексей Сигов:
 Сигов, Алексей Алексеевич (1903—1983) — советский инженер-металлург, учёный, лауреат Сталинской премии.
 Сигов, Алексей Сергеевич (1860—1920) — прозаик, публицист (псевдоним Погорелов А.).